

Botanica 
 Angostura – genere delle Rutaceae

Cucina 
 Angostura – estratto amaro di vegetali utilizzato in culinaria e nella preparazione di cocktail

Geografia 
 Colombia
 Angostura – comune del dipartimento di Antioquia
 Messico
 Angostura – località del comune di Río Verde
 Angostura – comune dello stato di Sinaloa
 Venezuela
 Angostura –  antica denominazione (fino al 1846) di Ciudad Bolívar
 Angostura – comune del Bolívar denominato fino al 2009 Raúl Leoni

Altro 
 La Angostura – sito archeologico situato nel comune di Antequera in Andalusia (Spagna)